Os blendengues eram pequenas milícias constituídas durante o período colonial na região sul da América Meridional (região dos pampas). Em geral eram homens sem nenhuma formação militar, que faziam um trabalho de policiamento das fronteiras recebendo um soldo mensal de seus patrões. Essas milícias eram formadas por criollos, lusos, gaúchos, mestiços e negros.

Formações militares